Piontken ist ein deutscher Ortsname:
 Piontken, 1932 bis 1945 Freidorf, Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Piątki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Piontken, 1938 bis 1945 Waldkerme, Gutsdorf im Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, ab 1950: Kasatschje (Kaliningrad, Osjorsk), untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Pientken